Gobo ima više značenja:
 Gobo (Padova)
 Gobo (Pordenone)
 Gobo (Trevizo)